Иван Тихонов: Тихонов, Иван Александрович (1915—2006) — советский военный деятель, полковник.
 Тихонов, Иван Александрович (род. 1996) — азербайджанский гимнаст российского происхождения.
 Тихонов, Иван Михайлович (1922—2004) — старший аппаратчик Заволжского химического завода имени М. В. Фрунзе, Герой Социалистического Труда.
 Тихонов, Иван Никитич (род. 1950) — советский легкоатлет, тренер.
 Тихонов, Иван Николаевич (1945—2016) — советский и российский геофизик, главный научный сотрудник Института морской геологии и геофизики ДВО РАН.